Коло́менская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Коломенская улица — улица в Волгограде.
 Коломенская улица — улица в Казани.
 Коломенская улица — улица в Коломне.
 Коломенская улица — улица в Красноярске.
 Коломенская улица — улица в Москве.
 Коломенская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Коломенская улица — улица в Новосибирске.
 Коломенская улица — улица в Перми.
 Коломенская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Коломенская улица — улица в Полтаве.
 Коломенская улица — улица в Умани.
 Коломенская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Коломенская набережная
 Коломенский мост
 Коломенский остров
 Коломенский проезд
 Коломенское шоссе